Kayan bezeichnet:
 Yalçın Kayan (* 1999), türkischer Fußballspieler

 Kayan (Burkina Faso), Departement in Burkina Faso
 Kayan (Fluss), Fluss auf Borneo
 Kayan (Borneo), Volksgruppe auf Borneo
 Kayan Berd, Festung und ehemaliges Kloster in Armenien
 eine Volksgruppe in Myanmar, siehe Padaung